Chrysomalla är ett släkte av steklar. Chrysomalla ingår i familjen gropglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gropglanssteklar
Chrysomalla